Spathius longicornis (Chao), een schildwesp
 Spathius longicornis (Statz), een schildwesp